ButterFly () — студийный альбом Барбры Стрейзанд, выпущенный в октябре 1974 года. После своего появления на прилавках магазинов альбом достиг 13-й позиции в чарте Billboard, продержавшись в нём в течение двадцати четырёх недель подряд. Кроме совершенно новых песен, на альбоме представлены кавер-версии песен Дэвида Боуи («Life on Mars?»), Боба Марли («Guava Jelly»), а также Билла Уизерса («»). 6 января 1975 года альбом ButterFly был сертифицирован RIAA как золотой.

Об альбоме 
Будучи уже известной певицей и актрисой, Барбара Стрейзанд продолжала искать себя и свой стиль, шла на встречу новым течениям, экспериментировала со своей музыкой, работая с разными продюсерами, у каждого из которых было своё мнение насчёт того, в чём можно улучшиться.  давно хотел спродюсировать альбом Барбры Стрейзанд. Питерс создал парик, который носит героиня Стрейзанд в фильме «Всё ради Пита». В 1974 году они записали вместе альбом ButterFly, название которого было навеяно их взаимной любовью к этому крылатому насекомому. Альбом был записан в марте и июле 1974 года и был выпущен в октябре того же года.

«Причиной, по которой альбом мы назвали ButterFly, состоит в том, что когда мы встретились в первый раз, Джон сказал, что я напоминаю ему бабочку. Он подарил мне красивую 100-летнюю индийскую бабочку. Мы оба любим бабочек. Джон также создал обложку альбома».

Выбранные во время оригинальных сессий песни не были в итоге материализованы на пластинке. В их число вошли «You Light Up My Life» Кэрол Кинг, R&B-песня под названием «Funky Type Thang», «On Broadway», написанная Джерри Либером и Майком Столлером (песня позже была записана Джорджем Бенсоном и стала для него крупным хитом) и «Everything Must Change» Бернарда Игнера (Барбра записала эту песню снова в 1997 году для её альбома Higher Ground. «You Light Up My Life», «Funky Type Thang» и «Everything Must Change» были записаны 18 февраля 1974 года на студии .

25 марта 1974 года Стрейзанд вернулась в студию для повторной попытки записать альбом. «God Bless the Child» и «A Quiet Thing»/«There Won’t Be Trumpets», которые были записаны во время тех мартовских сессий, не попали в альбом, но в итоге были выпущены на альбоме 1991 года Just for the Record….

Известный звукорежиссёр Эл Шмитт рассказывал в интервью , что с записью ButterFly было много проблем: «Они записали семь или восемь песен для новой пластинки. Песни были показаны Columbia Records, но они остались недовольны тем, что услышали. У меня всегда мурашки от Барбры: её голос звучит просто невероятно. Этот же альбом звучит плоско, одномерно. Альбом должен измениться. Ему необходимы кульминационные моменты». Шмитт в итоге был уволен, а Стрейзанд позвонила Джойс Хабер, чтобы ответить на его заявления. «Со Шмиттом мы записали только три песни. И они мне не понравились».

Продюсер Том Скотт был приглашен в команду Барбры в последнюю минуту, для аранжировки семи песен. Он выполнил свою работу за четыре дня. «За совсем небольшой срок она записала песен больше, чем когда-либо». Сама Стрейзанд сказала, что Скотт был просто «потрясающим. Обычно, тяжело попасть в ритм команды, но Тому это определенно удалось». «Джон [Питерс] был очень понимающим человеком и предоставил мне много свободы», рассказывал Скотт. «Мы закончили работу над альбомом очень быстро, так как я спланировал всё очень тщательно и сумел показать им всё то, что хотел выразить музыкально».

Остальная часть альбома была записана 18, 19 и 22 июля 1974 года в студии A&M Studios в Лос-Анджелесе. Часть песен весьма отличалась от того, что Барбра записывала раньше, в том числе «Guava Jelly» Боба Марли или «Life on Mars?» Дэвида Боуи. В интервью журналу Playboy, Боуи сказал, что версия Барбры была просто «чертовски ужасна. Извини, Барб, но это чудовищно».

Музыкальный продюсер Кэти Кэспер, по слухам, также внесла свой вклад в работу над альбомом, написав несколько новых песен и повторно аранжировав некоторые песни, которые считались непригодными для альбома.

В 1992 году, в интервью Ларри Кингу, Барбра заявила, что Butterfly — наименее любимый её альбом.

Наряду с оригинальным LP, в 1974 был выпущен квадрафонический, ставший достоянием коллекций заядлых меломанов, с альтернативными версиями треков 2, 3, 5, 7, 8, 9.

Обложка альбома 

Хотя само название альбома ButterFly и переводится как «Бабочка» на самом деле это игра слов. Однако в этом слове заложены и 2 других, самостоятельных слова — «Butter» () и «Fly» (). Поэтому, вместо бабочки на фото обложки к новому полноформатнику в октябре 1974 года, поклонники увидели муху, усевшуюся на куске масла, завёрнутого в обёртку с надписью «Sweet» ().
Официальный комментарий певицы по поводу необычной обложки:

Коммерческий успех 
Альбом дебютировал в чарте Billboard 200 с 73 строчки 16 ноября 1974 года. В начале января 1975 года альбом достиг свой пик-позиции на 13 месте, оставаясь в чарте 24 недели. 6 января 1975 года пластинка была сертифицирована как золотая.

С альбома вышло два сингла. Первым, в декабре 1974 года, стала песня «Guava Jelly» с би-сайдом «Love in the Afternoon», вторым, в апреле 1975 года, — «Jubilation». Ни один из синглов, однако, не имел успеха и не смог попасть в чарт Billboard Hot 100.

Список композиций

Участники записи 
Данные приведены по буклету компакт-диска 1990 года

 Барбара Стрейзанд — вокал

  — бас-гитара
 Том Скотт — флейта, саксофон
 Бен Биней — гитары
 Ларри Карлтон — гитары
  — клавишные
  — ударные
  — ударные
 Джон Питерс — продюсер
  — аранжировщик (песни 1, 2, 3, 6, 7, 10), деревянные духовые, флейта, тенор-саксофон
  — аранжировки (песни 4, 8, 9)
  — аранжировки духовой секции и вокальных партий (песни 2, 3, 7, 10)

Технический персонал
  — продюсер, художественное оформление альбома
  — звукорежиссёр (песни 1, 2, 3, 6, 7, 10)
 Майкл Литц — звукорежиссёр (песни 4, 8, 9)
 Карл Фурута — фото на обложке
  — фото певицы
  — рисунок

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания 

Альбомы Барбры Стрейзанд
Альбомы Columbia Records